John Vivian (ou John Vyvyan) peut faire référence à:

Politiciens
 , MP pour Mitchell
 , MP pour Helston
  (1887–1964), avocat américain, journaliste, gouverneur du Colorado
 John Vivian (1818–1879), homme politique libéral anglais
 John Henry Vivian (1785–1855), industriel et homme politique gallois d'origine cornique
 , Membre du Parlement pour Truro

Autres
  (décédé en 1771), professeur Regius d'histoire moderne à Oxford, 1768–1771
 John Vivian, industriel gallois de l'extraction de Cornouailles
 John Vivian, 4e baron Swansea (1925–2005), pair britannique, tireur sportif et lobbyiste
  (1830–1896), généalogiste et historien
  (1908–1975), écrivain sur les droits des animaux
  (John Vyvyan, 1924–1984), acteur d'origine australienne, est apparu dans Hancock's Half Hour et d'autres séries britanniques

Voir aussi
  (1912–2005), hématologue britannique